Eibenhof steht für:
 Eibenhof, ein Gehöft in der Gemeinde Plüderhausen im Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg
 Eibenhof, eine denkmalgeschützte Gutsanlage in der Gemeinde Bad Saarow im Landkreis Oder-Spree, Brandenburg
 Eibenhof, 1939–1945 Name von Tisov, Ortsteil der Gemeinde Bělčice im Okres Strakonice, Tschechien
 Eibenhof, 1936–1945 Name von Wojsławice, Ortschaft in der Gemeinde Niemcza in der Woiwodschaft Niederschlesien, Polen